Tour de l'Europe peut faire référence à :
 Tour de l'Europe, un bâtiment de Mulhouse ;
 Tour de l'Europe, une course à la voile autour de l'Europe ;
 Tour de l'Europe, un album de Mireille Mathieu sorti en 1987.

Voir aussi 
 Tour d'Europe, une compétition cycliste.